Lijst van gemeentelijke monumenten in Itteren (Maastricht)
 Lijst van rijksmonumenten in Itteren